La Vtoraja liga 1994 (in russo: Seconda lega 1994) è stata la 3ª edizione della Vtoraja liga, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di partecipanti scese da 121 a 59, principalmente a causa della nascita della Tret'ja Liga. La maggior parte delle squadre provenivano dalla Pervaja liga 1993, con pochi club salvi della stagione precedente.

Formula
Ciascuno dei quattro gironi aveva regole e numero di partecipanti diversi, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta; nel solo girone Est i turni di andata e ritorno erano doppi (ogni squadra incontrava le altre quattro volte). Nei gironi Ovest e Centro le promozioni previste erano due, riservate alle prime due classificate. Negli altri due (Siberia ed Est) era prevista un'unica promozione, risultante dal play-off tra le vincitrici dei rispettivi gironi.

In tutti i gironi erano previste due retrocessioni in Tret'ja Liga, tranne nel girone Centro dove c'era una sola retrocessione.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1995.
 e  retrocessi in Tret'ja Liga 1995.

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1995.
 retrocesso in Tret'ja Liga 1995.

Girone Siberia

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 ai play-off
Politechnik-92 Barnaul e Šachter Kiselevsk retrocessi in Tret'ja Liga 1995

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 ai play-off.
 e Avtomobilist Južno-Sachalinsk retrocessi in Tret'ja Liga 1995.

Play-off
16/10/1994: - 2-1
22/10/1994: - 2-0

Verdetto
 promosso in Pervaja liga 1995.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Liga 1994
Pervaja liga 1994
Kubok Rossii 1994-1995

Collegamenti esterni

1994
Calcio nel 1994